Littlejohn ist der Familienname folgender Personen:
 
 Bill Littlejohn (1914–2010), US-amerikanischer Film-Animator und Gewerkschafter
 Charles Littlejohn (1889–1960), britischer Ruderer
 De Witt Clinton Littlejohn (1818–1892), US-amerikanischer Politiker
 Fini Littlejohn (geb. Josefine Vogelbaum; 1914–2004), österreichisch-amerikanische Schauspielerin und Illustratorin
 Henry Harvey Littlejohn (1862–1927), britischer Rechtsmediziner
 John Martin Littlejohn (1867–1947), schottisch-amerikanischer Mediziner 
 Murray J. Littlejohn (* 1932), australischer Zoologe und Herpetologe
 Richard Littlejohn (* 1954), britischer Journalist

Siehe auch:

 Little John